Der Winterthur-Marathon ist ein Marathon, der seit 1999 im Mai in Winterthur stattfindet. Zum Programm gehört auch ein Halbmarathon, ab 2007 zusätzlich ein 10-km-Lauf und seit 2011 ein 5,2-km-Schnupperlauf.

Nachdem die Strecke früher um den Lind- und Wolfensberg führte, wird ab 2007 eine 21,1 km lange Strecke mit ±80 Höhenmetern um den Eschenberg führen, die von den Marathonläufern zweimal bewältigt wird. Start und Ziel ist bei der Mehrzweckanlage Teuchelweier, danach geht es zur Töss, auf deren rechter Seite zunächst eine Schleife durchlaufen wird, bevor es auf dem linken Ufer stromaufwärts durch das Leisental in Richtung Sennhof geht. Dort biegt man in Richtung Norden ab und erreicht über Seen den Ausgangspunkt. Der Untergrund besteht zu 60 % aus Naturwegen, zu 40 % aus Asphalt.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:16:12 h, Bruno Heuberger, 1999
 Frauen: 2:40:55 h, Bernadette Meier, 1999

Halbmarathon
 Männer: 1:06:22 h, Mitiku Megueressa (ETH), 2003
 Frauen: 1:17:50 h, Annina Berri, 2012

Siegerlisten

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen
 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Marathon